jeleń – zwierzę

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 8 podstawowych
 Jeleń – część miasta Jaworzno
 Jeleń – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Jeleń – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Ostrówek
 Jeleń – kolonia w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Knyszyn
 Jeleń – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Jeleń – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark
 Jeleń – część wsi Piecki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki
 Jeleń – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida
 Jeleń – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz
 Jeleń – przysiółek osady Czesławice w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz
 Jeleń – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo

Jeziora w Polsce 
 Jezioro Jeleń – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork;
 Jezioro Jeleń – jezioro na Pojezierzu Kujawskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski;
 Jezioro Jeleń – jezioro na Pojezierzu Bytowskim, w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów;
 Jezioro Jeleń – jezioro na Równinie Charzykowskiej, w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice;
 Jezioro Jeleń – jezioro na Pojezierzu Szczecineckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo;
 Jezioro Jeleń – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz;

Osoby 
 Ireneusz Jeleń – polski piłkarz
 Gustaw Jeleń pseudonim Gustlik – bohater Czterech pancernych i psa
 Henryk Jeleń (ur. 1962) – polski profesor nauk rolniczych

Inne 
 Jeleń – dawna gmina wiejska funkcjonująca w latach 1942–1945 pod okupacją niemiecką w Polsce
 Jeleń – dawna gromada w powiecie chrzanowskim
 Jeleń – dawna gromada w powiecie działdowskim
 Jeleń – struga na terenie Puszczy Solskiej uchodząca do Tanwi
 Dywizjon Jeleń – jednostka wojskowa Armii Krajowej
 "Latający Jeleń" (Fliegender Hirsch) – polski mały galeon, który uczestniczył w bitwie pod Oliwą
 Jeleń – herb Brochwiczów
 Jeleń – szczyt w Górach Orlickich
 Jeleń – nieoficjalna nazwa osady w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki
 Jeleń – stacja kolejowa w Jeleniu, w województwie łódzkim, w Polsce

Zobacz też 
 Jelen – marka serbskiego piwa